Luigi Tosi ist der Name folgender Personen:

* Luigi Tosi (Bischof) (1763–1845), italienischer Geistlicher, Bischof von Pavia 
 Luigi Tosi (Schauspieler) (1915–1989), italienischer Schauspieler